En Pologne, Sędziejowice peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź :
 Sędziejowice, une gmina rurale du powiat de Łask 
 Sędziejowice, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Sędziejowice, un village du powiat de  Kielce.